Sphaerophysa Cao & Zhu, 1988 – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny Nemacheilidae
 Sphaerophysa DC. – rodzaj roślin z rodziny bobowatych